B125 oder B 125 steht für:
 Prager Straße (Österreich)
 Belastungsklasse von Schachtabdeckungen nach EN 124, siehe Belastungsklasse #Schachtabdeckungen

Abkürzung